Ниже представлен Спи́сок мини́стров иностра́нных дел Индоне́зии.

Условные обозначения:

См. также 
 Список президентов Индонезии
 Список вице-президентов Индонезии
 Список премьер-министров Индонезии

Примечания 

Индонезия

Министры иностранных дел